Příjmení Simmonds má více nositelů:

 Kennedy Simmonds (* 1936), politik Svatého Kryštofa a Nevisu
 Kim Simmonds (1947–2022), velšský kytarista
 Mickey Simmonds (* 1959), britský studiový klávesista a skladatel
 Rose Simmonds (1877–1960), britsko-australská fotografka
 Wayne Simmonds (* 1988), kanadský lední hokejista

Související články 
 Symmonds

Externí odkazy